Зек:

 Зек — то же, что заключённый.
 Зек (город) () — коммуна в Германии.
 Зек, Анке фон (род. 1966) — немецкая гребчиха-байдарочница.

См. также 
 Зак